Osoby noszące nazwisko Benecke:
 Emil Benecke – niemiecki piłkarz wodny
 Lydia Benecke – niemiecka psycholog kryminalna
 Werner Benecke – niemiecki historyk
 Wilhelm Christian Benecke von Gröditzberg – niemiecki handlowiec i bankier

Zobacz też 
 Beneke